A brazo partido es el segundo episodio de la séptima temporada de la serie animada Futurama. Es el episodio ciento dieciséis de la serie, fue transmitida por Comedy Central en Estados Unidos el 20 de junio de 2012 y recién trasnmitada por FOX en Latinoamérica el 31 de marzo de 2013. El episodio fue escrito por Josh Weinstein y dirigida por Raymie Muzquiz. El episodio recibió una nominación al Premio WGA.

Sinopsis 

Profesor Farnsworth lanza un globo sonda para recopilar datos sobre una serie de modelos recientes, el clima extraño en la Tierra. Fry ata sus "pantalones de la suerte" al globo por error, por lo que dispara el globo y cae hacia abajo y envía sus pantalones hasta Central Park, con lo cual son robados por un tejón y arrastró a una madriguera. Mientras la tripulación de Planet Express baja a la madriguera para conseguirlos, Leela se rompe su pierna cuando Fry intenta salvarla de caer, se topan con una antigua pirámide marciana y un calendario de piedra de gran tamaño. Amy traduce los ideogramas en el calendario, diciendo que es algo familiar en el lenguaje marciano y llega a la conclusión de que el mundo se acabará en 3012. Farnsworth revisa los datos de los globos meteorológicos y encuentra que el Sol está a punto de lanzar una gigantesca llamarada solar que destruirá el planeta.

Una tormenta electromagnética impide que todos los aparatos eléctricos en la Tierra de trabajo, incluyendo naves espaciales, evitando la evacuación del planeta. Sin embargo, Amy aprende a través del calendario que la pirámide es una nave espacial gigante de piedra capaz de albergar a 30.000 personas. A medida que se intenta utilizar la nave por sí mismos, la tripulación de Planet Express se ven atrapados por Zapp Brannigan y llevado ante el presidente Richard Nixon. El presidente Nixon insiste en que una máquina decide quien se irá y quien se quedara a morir usando al robot arbitrario. Fry es elegido por sus "pantalones de la suerte", mientras que Leela es rechazada desde que Zapp ha sido elegido para pilotar la nave. Fry da un puñetazo al robot arbitrario con ira haciendo que la máquina que lo aceptara de nuevo. Antes de embarcar puede comenzar, Fry esconde su tarjeta de embarque como uno de Leela y se lo da a ella mientras él se queda atrás en la Tierra con Bender (que a propósito se queda atrás para tomar parte en el saqueo ). Mientras tanto, los sobrevivientes de la tierra llegan a Marte y los papás de Amy dicen que deben pagar 20 dólares por admisión. Zoidberg le dice a Leela que la tierra sigue tranquila y serena como siempre pero ahora no lo es. Bender se va robando gemas de una tienda y después roba sus propias cosas. Mientras tanto, fundaron a una ciudad marciana llamada Big Francisco y una estatua titulada "Héroes" hace que Leela extrañe a Fry. Aparece un pielroja que no es de Washington D.C. y les avisa que Marte será destruido y abandona Marte.Salen relámpagos en Marte y el Profesor le avisa a Amy que la última llamarada solar golpeará marte y mientras, Zapp dice "¡A la nave espacial!" y Kif le avisa que él la hizo desmantolar para construir la estatua. Marte se incendia y se dirige a la Tierra. En la Tierra, el clima cambió y Bender ve que Marte se dirige a la tierra. Todos 
saltan menos Leela que está fracturada y no puede saltar y cuando Fry intenta salvarla, le arranca el brazo derecho. Fry intenta salvarla de nuevo pero Leela le arranca el brazo izquierdo. En la noche, todo está muy bien en la tierra y en Marte y Leela había sido rescatada por la escalera de Scroffy. En el final, se ven los brazos arrancados de Fry y Leela en el espacio.

Referencias culturales 

 El título del episodio es tomado de la novela de Ernest Hemingway A farewell to arms, que puede traducirse como Adiós a las armas o Adiós a los brazos. Se utiliza para referirse al hecho de que los brazos de Fry y Leela son arrancados en el episodio.
 El episodio es una parodia del Fenómeno de 2012 y la película de 2012.
 Antes de mostrar la escena cuando Bender rueda el calendario maya por Nueva Nueva York, el Profesor dice: -Pero, ¿Cómo podremos mover un frágil y precioso...? No se sabe qué dice después.

Véase también 
 Los robots y la cigüeña
 Decision 3012
 El Ladrón Bolsafaz
 Zapp el Idiota
 El Efecto Mariborla
 El tío de los Seis Millones de Dólares
 La monda con pan
 Libre Albedrío, tío
 Deseos de casi morir
 31st Century Fox
 Viva Marte Las Vegas
 Naturama
 La barriga de plomo
 Pavimento 2-D
 T: El terrícola
 El gran romance de Fry y Leela
 La antorcha inhumana
 Pozo de diversión del Sábado por la mañana
 Calculón 2.0
 Assie vuelve a casa
 Leela y la planta de los genes
 Juego de Tonos
 Asesinato en Planet Express
 Hedor y pestilencia
 Mientras tanto

Episodios de Futurama